Libiamo ne'lieti calici е най-популярният дует от операта „Травиата“ на композитора Джузепе Верди. Дуетът е част от първо действие на операта и е изпълняван от двамата главни герои – Виолета и Алфредо.

Либрето 

Арии
Опера в Италия
Джузепе Верди